Сеймчан — река в Магаданской области России, протекает по территории Среднеканского района.

Гидрография 
Образуется слиянием Левого и Правого Сеймчана. Длина реки — 158 км (от истока Правого Сеймчана — 186 км), площадь водосборного бассейна — 3600 км². Замерзает в октябре и остаётся под ледяным покровом до мая — начала июня. Питание реки происходит в основном за счёт таяния снега и летних дождей. Впадает в реку Колыму в 1550 км от её устья по левому берегу. По данным наблюдений с 1940 по 1988 год среднегодовой расход воды в 61 км от устья составляет 35,24 м³/с.  В устье расположен районный центр — посёлок городского типа Сеймчан.

Ихтиофауна 
В реке водятся виды рыб: обыкновенный окунь, обыкновенный ёрш, налим, хариус, обыкновенный чукучан, обыкновенный валёк и др.

Гидроним 
Название в переводе с эвенского Хэймчан — «небольшая яма, омут».

Впервые о реке Сеймчан упоминает сотник Н. М. Берёзкин в 1901 году. На карту нанесена в 1928 году экспедицией гидролога И. Ф. Молодых. Подробная геологическая съёмка бассейна реки проведена в 1934 году.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:

 Бассейновый округ — Анадыро-Колымский
 Речной бассейн — Колыма
 Речной подбассейн — Колыма до впадения Омолона
 Водохозяйственный участок — Колыма от впадения реки Сеймчан до водомерного поста гидрометеорологической станции Коркодон

Основные притоки 
(расстояние от устья)
 64 км — река Медвежья (пр)
 97 км — река Верина (пр)

Примечания 

Притоки Колымы
Реки Магаданской области